Лоза Немањића се може односити на родослов династије Немањића или на једну од фресака:
 Лоза Немањића, фреска из Грачанице
 Лоза Немањића, фреска из Пећке патријаршије
 Лоза Немањића, фреска из Дечана
 Лоза Немањића, фреска из Матејче
 Лоза Немањића, фреска из Студенице